Bei den IX. Südpazifikspielen 1991, die zum zweiten Mal in Papua-Neuguinea stattfanden, wurde ein Wettbewerb im Fußball ausgetragen. Am Turnier nahmen acht Mannschaften teil. Die Spiele wurden vom 09. bis 20. September 1991 in Lae ausgetragen. Gespielt wurde in zwei Gruppen à vier Teams. Die Gruppensieger und Zweitplatzierten erreichten das Halbfinale.

Fidschi gewann zum ersten Mal das Turnier der Südpazifikspiele.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Details zum Turnier 1991 auf rsssf.com (engl.)

1991
Sudpazifikspiele 1991